Давид Ковнацкий (; родился 14 марта 1997 года в Гожув-Велькопольски, Польша) — польский футболист, нападающий клуба «Фортуна» Дюссельдорф и сборной Польши. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Ковнацкий — воспитанник клубов «Гожув-Велькопольский» из своего родного города. В 2005 году он перешёл в академию «Леха». 6 декабря 2013 года в матче против краковской «Вислы» он дебютировал в польской Экстраклассе. 21 апреля 2014 года в поединке против «Погони» Давид забил свой первый гол за «Лех». В 2015 году он помог клубу выиграть чемпионат и завоевать Кубок Польши. 22 октября в матче Лиги Европы против итальянской «Фиорентины» Ковнацкий забил гол.

11 июля 2017 года итальянский клуб «Сампдория» объявил о переходе форварда. 30 сентября в матче против «Удинезе» он дебютировал в итальянской Серии A. 21 октября в поединке против «Кротоне» Давид забил свой первый гол за «Сампдорию». 31 января 2019 года подписал контракт с клубом «Фортуна» Дюссельдорф, присоединившись к нему на правах аренды. Первые два гола забил 2 марта в матче против «Шальке».

В сентябре 2019 года «Фортуна» выкупила права на футболиста и продлила соглашение с ним до 2023 года.

В сборной 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Польши Ковнацкий принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Швеции и Англии. В поединке против шведов Давид забил гол.

23 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Нигерии Ковнацкий дебютировал за сборную Польши. 12 июня в поединке против сборной Литвы он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году Ковнацкий принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Сенегала и Колумбии.

Голы за сборную Польши

Достижение 
 «Лех»
 Чемпион Польши: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Польши (2): 2015, 2016

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф